Абра́менко — поширене українське патронімічне прізвище від імені Абрам.

Поширення в Україні 
За поширенням прізвище займає 2483-тє місце в Україні. Чисельність носіїв: 1867 осіб (Харків 111, Донецьк 86, Луганськ 84, Київ 79, Ровеньки 44, Краматорськ 44, Лисичанськ 44, Дніпро 43, Макіївка 40).

Відомі люди 

 Абраменко Володимир Григорович (нар. 1934 р.) — тренер (легка атлетика). Заслужений тренер України (1977).
 Абраменко Володимир Іванович (1955) — український тренер з легкої атлетики.
 Абраменко Дмитро Кузьмович (1910–1981) — повний кавалер ордена Слави.
 Абраменко Євгеній Сергійович — білоруський біатлоніст, учасник Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та етапів кубка світу з біатлону.
 Абраменко Ірина Вікторівна (1959, Астрахань) — український лікар, доктор медичних наук (1994).
 Абраменко Ірина Юріївна — заслужений журналіст України.
 Абраменко Луїза Іванівна (1945) — українська художниця-кераміст.
 Абраменко Наталія Едуардівна (1969) — українська легкоатлетка.
 Абраменко Олександр Володимирович — український фристайліст.
 Абраменко Федір Харитонович (1871–1954) — викладач словесності, бібліограф.

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамець, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамович, Абрамовіч, Абрамовський, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамчук, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамець, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамов, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков, Аврамчук,

Примітки